La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon est une communauté de communes française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.

Historique 
La communauté de communes est créée au  par fusion de la communauté de communes du Pays de Saint-Seine et de la communauté de communes Forêts, Lavières et Suzon .

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Elle est par ailleurs l'une des quatre intercommunalités composant le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne.

Lien externe 
 
 

Forets Seine Suzon